TEVE4 es la marca comercial con la que el Grupo Castellonense de Medios, S.L. emite su programación en las demarcaciones de TDT de Vall d'Uixó-Segorbe, Castellón y Sagunto en la Comunitat Valenciana. 

El Grupo Castellonense de Medios, S.L. es una compañía que acumula más de 25 años de experiencia en el sector del audiovisual y la televisión local. Pese a que se constituyó el 12/2/2010 es heredera de la experiencia de Técnicas y Emisiones de Televisión TEVE 4, S.L., creada el 8/10/1996, puesto que su máximo accionista y Director General, Francisco Canales Hidalgo, ya fue socio y responsable técnico y de contenidos en dicha sociedad, tras una prolija carrera en el sector iniciada en la televisión local de proximidad en 1.987.

TEVE4 es una cadena de TV privada e independiente de cualquier grupo mediático y es una televisión 100% valenciana. Posee dos centros de producción  de programas (Vila-real y Puerto de Sagunto) y cubre la información de proximidad de las provincias de Castellón y de Valencia.

TEVE4 está comprometida con el respeto: al pluralismo, a la diversidad,a la tolerancia y a la libertad de expresión.

TEVE4 emite - en la actualidad - en las zonas de mayor población de la provincia de Castellón (La Plana, Vall d’Uixó y Segorbe) y en la comarca de la provincia de Valencia del Camp de Morvedre. Desde diciembre de 2013 también produce sus programas desde Puerto de Sagunto e inicia sus emisiones desde el Vedat de Torrent para toda área metropolitana de Valencia. TEVE4 cubre un área de 2.500.000 habitantes

TEVE4 es una emisora con una programación generalista centrada en el interés local y de proximidad; unos contenidos que se adaptan por franjas horarias y espacios temáticos específicos para a satisfacer todos los gustos.